Stati Uniti d'America
Hazlehurst – capoluogo della Contea di Jeff Davis, Georgia
Hazlehurst – città della Contea di Copiah, Mississippi